La saison 1945-1946 du Championnat d'Italie de football est la quarante-quatrième édition de la première division italienne. 

Pour la première fois depuis 1929, le championnat ne se déroule pas avec une phase unique. Une phase régionale comprenant les Championnats d'Italie du Nord et d'Italie centrale et du Sud suivie d'une phase nationale regroupant les meilleurs clubs de ces deux championnats régionaux constituent cette édition. La phase du Sud était unifiée avec la Serie B.

Le Torino Calcio est sacré champion d'Italie pour la troisième fois de son histoire.

Compétition 
Les classements sont basés sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou une qualification), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.

Phase régionale

Championnat d'Italie du Nord 
L'Andrea Doria a été invitée par la FIGC pour s’excuser pour son exclusion de 1927 quand les fascistes l’avaient obligée à fusionner avec la Sampierdarenese. À la fin du championnat, les deux clubs ont décidé librement de fusionner : c’est le début de la Sampdoria.

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage 
Le Brescia Calcio et l'AC Milan, étant ex-æquo à l'issue de la dernière journée de championnat, s'affrontent lors d'un match déterminant le club qualifié pour la phase nationale. En cas de match nul, le match est rejoué.

|}

L'AC Milan se qualifie pour la phase nationale.

Championnat mixte d'Italie du Sud 
Dans le Sud le championnat était unifié entre la Serie A et la Serie B. Les équipes de B qui arrivaient à la phase nationale étaient promues en A: c'était le cas de Naples.

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase nationale

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Meilleurs buteurs

Championnat d'Italie du Nord

Championnat d'Italie centrale et du Sud

Phase nationale

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1945-1946 Serie A
Championnat Italie Football 1945-1946 Serie A
Italie
Italie